Live and Dangerous – pierwszy album koncertowy irlandzkiej grupy Thin Lizzy, wydany w 1978 roku w Wielkiej Brytanii nakładem wytwórni Vertigo. Album odniósł wielki sukces artystyczny, a także komercyjny, stając się najlepiej sprzedawaną płytą Thin Lizzy w historii.

Lista utworów

Twórcy 
 Brian Downey – perkusja, instrumenty perkusyjne
 Scott Gorham – gitara prowadząca, wokal wspierający
 Phil Lynott – gitara basowa, śpiew
 Brian Robertson – gitara prowadząca, wokal wspierający
 Gościnnie
 John Earle – saksofon w utworze "Dancing in the Moonlight"
 Huey Lewis – harmonijka ustna w utworze "Baby Drives Me Crazy"

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 

Albumy Thin Lizzy
Albumy koncertowe
Albumy Mercury Records
Albumy Vertigo Records
Albumy Warner Bros. Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1978
Albumy wyprodukowane przez Tony’ego Viscontiego